Hucianka – źródłowy potok Kwaczanki w słowackich Tatrach Zachodnich;
 Hucianka – potok w Beskidzie Niskim;
 Hucianka – szczyt w polskich Górach Izerskich;